Fudbalski klub "Cetinje" (FK Cetinje; Cetinje) je nogometni klub iz Cetinja, Crna Gora.  
U sezoni 2019./20. "Cetinje" je član "Treće crnogorske nogometne lige - Južna regija".

O klubu 
FK "Cetinje" je osnovan 1975. godine pod nazivom "Štampar" pri tiskari "Obod". 1978. godine sponzor kluba postaje prijevozničko poduzeće "Tara", te klub mijenja ime u "Tara". Do 1991. godine "Štampar", odnosno "Tara nastupa u Područnoj ligi Kotor (kasnije Crnogorska liga - Južna regija) i Crnogorskoj republičkoj ligi.  
Poduzeće "Tara" dolazi u financijske poteškoće, te se u kolovozu 1991. godine mijenja ime kluba u FK "Cetinje". 
Od sezone 1991./92. pa do sezone 2005./06., u okviru prvenstava SRJ, odnosno Srbije i Crne Gore, "Cetinje" je bilo član Crnogorske republičke lige i Crnogorske lige - Južna skupina. U jesen 1992.godine "Cetinje" je osvojilo "Prvenstvo Crne Gore", u kojem je nastupilo 10 klubova koji su podravala nezavisnost Crne Gore.  
Osamostaljenjem Crne Gore, 2006. godine, "Cetinje" je postalo član Treće crnogorske nogmetne lige - Južna regija, u kojoj igraju do sezone 2012./13., kada ulaze u Drugu crnogorsku ligu. U sezoni 2015./16. su osvojili drugo mjesto i igrali kvalifikacije za Prvu crnogorsku ligu.

Stadion 
"Cetinje" nastupa na Stadionu Obilića poljana koji je otvoren 1957. godine, a kojeg koristi i stariji gradski klub - "Lovćen".

Uspjesi

Nakon 2006. (Crna Gora) 
 Druga crnogorska liga
 doprvak: 2015./16. 

 Treća crnogorska liga - Južna regija 
 prvak: 2009./10., 2012./13., 2018./19. 
 doprvak: 2006./07., 2008./09. 

 Kup Južne regije 
 pobjednik: 2008., 2019. 
 finalist: 2010., 2012.

Od 1991./92. do 2005./06. (SRJ / SiCG) 
 Crnogorska liga - Južna regija 
 prvak: 1993.94., 1997./98., 2003./04. 

 Prvenstvo Crne Gore (neslužbeno) 
 prvak: 1992.

Do 1991. (FNRJ / SFRJ) 
 Crnogorska liga - Južna regija / Područna liga Kotor 
 prvak: 1976./77., 1980./81., 1988./89.

Pregled plasmana

Poznati igrači

Poznati treneri

Unutrašnje poveznice  
 Cetinje

Vanjske poveznice 
 int.soccerway.com, FK Cetinje 
 worldfootball.net, FK Cetinje 
 globalsportsarchive.com, FK Cetinje 
 srbijasport.net, Cetinje 
 transfermarkt.com, FK Cetinje

Izvori  
 
 vijesti.me, Fudbalski čapur u cetinjskom kršu, objavljeno 27. prosinca 2015., pristupljeno 22. travnja 2020. 
 futbolas.lietuvai.lt, FK Cetinje, pristupljeno 22. tranja 2020. 
 barinfo.me, Naši klubovi drugačijeg imena, objavljeno 5. studenog 2014., wayback arhiva 
 Bratislav Stojanović, Dragiša Kovačević: Jugoslovenski fudbalski klubovi, Beograd, 1977., UDK: 061.237(497.1):796.332, str. 311  
 claudionicoletti.eu, ''MONTENEGRO 1992 (unofficial), pristupljeno 22. tranja 2020. 
  

Crnogorski nogometni klubovi
Cetinje